Querétaro (staat) (Querétaro de Arteaga), een staat van Mexico
Querétaro (stad) (Santiago de Querétaro), de hoofdstad van die staat
Querétaro FC, de voetbalclub uit die stad
Querétaro Maratón 2014, een lokale marathon